Луцкий — славянская (украинская, польская, белорусская, русская) и еврейская фамилия, чаще всего образованная от названия города Луцк или (реже) города Великие Луки.
Также эта фамилия может происходить от мужского имени Луца, производной формы имени Лука (Лукьян).

Фамилия 
 Луцкий Аврахам бен Иосеф Шломо (прозванный Ибн Яшар) (1792—1855) — караимский законоучитель и поэт.
 
 Луцкий, Алексей Николаевич (1883—1920) — участник Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке, разведчик.
 Луцкий, Аркадий Ефимович (1905—1980) — профессор, доктор химических наук, в 1938—1961 годах заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Харьковского политехнического института, крупный специалист в области спектроскопии, электрооптических явлений, диэлектрических параметров органических молекул и квантовой химии межмолекулярных взаимодействий, создал научную школу в этой области физической химии.
 Луцкий, Борис Григорьевич (1865—1943) — российский и немецкий инженер-конструктор, пионер автомобилизма.
 Луцкий, Валерий Константинович (1928—1996) — советский астроном, историк и популяризатор науки, художник, почётный член ВАГО при АН СССР, один из руководителей Московского планетария; сын скульптора К. Л. Луцкого.
 
 Луцкий, Георгий Ипполитович (1907—1971) — советский архитектор, автор проектов жилых и общественных зданий, специалист по оформлению садово-парковых территорий.
  (род. 1938) — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, с 1991 года заведующий кафедрой вычислительной техники Национального технического университета Украины. Известен работами в области параллельной обработки информации, конвейерных ЭВМ, систолических процессоров, вычислительных процессов в мультикомпьютерных системах.
 Луцкий, Гирш Хаимович (Еланский Григорий Ефимович, 1891—1937) — советский разведчик, расстрелян.
 Луцкий, Евгений Алексеевич (1907—1991) — доктор исторических наук, профессор, преподаватель в Историко-архивном институте с 1947 года, заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин, сын Алексея Николаевича Луцкого.
  (1898—?) — польский бобслеист, участник Олимпийских игр в Санкт-Морице в 1928 году.
 Луцкий, Игорь Владимирович (род. 1972) — белорусский политик.
 Луцкий, Константин Леонидович (1882—1954) — известный московский скульптор, снимавший посмертную маску В.Маяковского, создавший скульптуры Джордано Бруно, Галилео Галилея, Н.Коперника и М. В.Ломоносова для оформления Московского планетария.
  (1976) — первый проректор Национального авиационного университета (Украина) с 2008 года, был народным депутатом Украины 5 созыва (с 2006), заместителем министра образования и науки Украины (2007).
 Луцкий, Максим Сергеевич (род. 2002) — белорусский футболист, защитник.
 Луцкий, Михаил Соломонович (1902—1976) — советский архитектор.
 Луцкий, Николай Львович (1903—1980) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Луцкий, Остап Михайлович (1883—1941) — украинский националист, польский сельскохозяйственный администратор, политик, военный, журналист.
 Луцкий, Роман Михайлович (род. 1986) — украинский актёр театра и кино.
 Луцкий, Святослав Яковлевич — доктор технических наук, профессор кафедры организации, технологии и управления строительством Московского государственного университета путей сообщения, заслуженный строитель Российской Федерации, почётный строитель России.
 Луцкий, Семён Абрамович (1891—1977) — русский поэт первой волны эмиграции, инженер.
 Луцкий, Феликс Николаевич (род. 1969) — певец, поэт, композитор.
  (1919—2001) — профессор Университета Торонто, ученый, переводчик украинских произведений на английский язык, публицист, писатель.

См. также 
 Луцкая — форма фамилии Луцкий женского рода.
 Луцкие — русский княжеский род.

Примечания